Волгогра́д может означать:

 Волгоград — крупный город на юге России, административный центр Волгоградской области.
 «Волгоград» — футбольный клуб, выступавший во Втором дивизионе в зоне «Юг».
 Волгоград I — железнодорожная станция Волгоградского региона Приволжской железной дороги.
 Волгоград II — железнодорожная станция Волгоградского отделения Приволжской железной дороги.
 «Волгоград» — гостиница в Волгограде на площади Павших Борцов.
 Волгоград-ТРВ — местная государственная телерадиовещательная компания Волгоградской области.

См. также 
 Волгоград-Сити — строящийся район в Волгограде.